Manafwa (district), een district in het oosten van Oeganda
 Manafwa (stad), de hoofdplaats van het Oegandese district Manafwa